Meath – hrabstwo w Irlandii
 Królestwo Meath (Królestwo Mide) – dawne królestwo w Irlandii obejmujące m.in. hrabstwo Meath